Верпа — село в Овруцькому районі Житомирської області
 Верпа — рід грибів родини Зморшкових

Див. також 
 Верп () — допоміжний якір на судні